Arendelle: World of Frozen est un prochain espace thématique basé sur le film La Reine des neiges de 2013. Ce terrain est actuellement développé par Walt Disney Imagineering pour les parcs Hong Kong Disneyland, Tokyo DisneySea et les Walt Disney Studios à Paris.

Scénario 
Après les événements de La Reine des neiges et avant La Reine des neiges 2, la paix et la prospérité sont enfin revenues au royaume d'Arendelle et la reine Elsa a décrété une journée d'été de neige pour la gaieté des citoyens du royaume.

Emplacements

Hong Kong Disneyland 
Le , la Walt Disney Company et le gouvernement de Hong Kong ont annoncé des plans pour une expansion pluriannuelle de 10,9 milliards de dollars HK de Hong Kong Disneyland. L'agrandissement proposé comprend une zone sur le thème Frozen, une zone sur le thème Marvel, un château de la Belle au bois dormant repensé, de nombreuses nouvelles attractions et des divertissements en direct.

Cette zone sera la quatrième extension qui ouvrira dans le cadre de l'expansion pluriannuelle du parc de 2018 à 2023. Elle devrait ouvrir ses portes en 2023 et sera situé entre It's a Small World et Toy Story Land.

Tokyo DisneySea 
Le parc Tokyo DisneySea propose une variante du concept, appelée . Le thème de cette section du parc n'est pas exclusif à La Reine des neiges mais plonge également ses invités dans le monde des films Raiponce et Peter Pan. Un nouvel hôtel de luxe sera également connecté à ce port.

Initialement, le , Oriental Land Company annonce que le huitième port en développement à Tokyo DisneySea s'appellera Scandinavia et devait ouvrir en 2020. Cette zone devait être située au Sud du port de  et devait être à peu près la même taille que le port . Elle était également censée présenter plusieurs nouvelles attractions, boutiques et restaurants. Cependant, le port de Scandinavie a été annulé au profit de l'extension du port , avec Soaring: Fantastic Flight, ainsi que New Fantasyland au parc Tokyo Disneyland.

Le , Tokyo Disney Resort annonce qu'une extension appelée  ouvrira ses portes à Tokyo DisneySea en 2022. Nommé , ce projet prend la place du port scandinave initialement annoncé.

Parc Walt Disney Studios 
Le , le président-directeur général de la Walt Disney Company : Bob Iger annonce des plans pour une expansion de 2 milliards d'euros et pluriannuelle pour Disneyland Paris aux côtés du président français Emmanuel Macron au Palais de l'Élysée à Paris. L'agrandissement pluriannuel comprend la transformation du parc Walt Disney Studios. Outre Arendelle: World of Frozen, le parc a inauguré la zone Avengers Campus le  et devait comprendre la création d'une zone sur le thème de Star Wars, ainsi que de nombreuses nouvelles attractions et expériences de divertissement en direct. En raison de la pandémie de Covid-19 certains projets ont été reconsidérés et repoussés.

Attractions prévues

Magasins et restaurants

Voir aussi 

 Le pavillon norvégien d'Epcot, où Frozen Ever After a fait ses débuts. 
 Pandora: The World of Avatar 
 Star Wars: Galaxy's Edge 
 Avengers Campus

Références 

Univers de La Reine des neiges de Disney
Zone thématique d'un parc Disney
Walt Disney Studios
Tokyo DisneySea
Hong Kong Disneyland